1. ŽNL Zadarska u sezoni 1998./99. je predstavljala prvi stupanj županijske lige u Zadarskoj županiji, te ligu četvrtog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva. Sudjelovalo je 14 klubova, a naslov je osvojila momčad Velebita iz Benkovca.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 13. kolo) 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (14. – 26. kolo)  
rezultat nakošen - nije poznat redoslijed odigravanja međusobnih utakmica iz dostupnih izvora  
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica 

Izvori:

Poveznice 
 1. ŽNL Zadarska
 3. HNL – Jug 1998./99.

Izvori 
 
 Drago Marić: 80 godina HNK Velebit, Zadar, 2005.,  (str. 71-74)
 

 

1998-99
Zadarska-1